Голынь — название населённых пунктов:

Россия 

 Голынь — до 1964 г. название деревни Заречная в Комаричском районе Брянской области.

Украина 

 Голынь — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.